Aerospace (engl. für  Luft- und Raumfahrt) steht für:

 Aernnova Aerospace
 Aerospace Valley in Frankreich
 Amac Aerospace
 Armadillo Aerospace 
 Ball Aerospace & Technologies 
 Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz
 Bigelow Aerospace 
 Bombardier Aerospace
 Bristol Aerospace 
 British Aerospace 
 Cascade Aerospace 
 Deutsche Aerospace
 Diehl Aerospace 
 Eclipse Aerospace 
 Emivest Aerospace
 Galaxy Aerospace 
 Grob Aerospace
 Gulfstream Aerospace 
 Honeywell Aerospace
 Indonesian Aerospace
 Israel Aerospace Industries
 Liebherr-Aerospace
 Magellan Aerospace
 MT Aerospace
 Pacific Aerospace
 Piaggio Aerospace 
 UTC Aerospace Systems
 Vector Aerospace
 XCOR Aerospace 
 Zodiac Aerospace